Михаи́л Никола́евич Попо́в:
 Попов, Михаил Николаевич (1864—1908) — психиатр, профессор Томского университета.
 Попов, Михаил Николаевич (1924—2001) — подполковник, Герой Советского Союза.